AКТ је часопис за књижевност, уметност и културу, који излази у Ваљеву. Први број је изашао 2001. године. Идејни творац и главни и одговорни уредник је Дејан Богојевић. Редакцију чине поред Богојевића и мр Срба Игњатовић, Перо Зубац, мр Душан Стојковић, Мирољуб Тодоровић, Данијела Богојевић, Данијела Падејски и Бајо Џаковић.

Часопис АКТ додељује награду „Златно слово“ за најбољу књигу кратке прозе објављене на српском језику.

О часопису 
Рубрике које су се усталиле у часопису су поезија, кратка проза, есеј, хаику, драма, афоризам, визуелна поезија, стрип, дечје стваралаштво, преводилачка књижевност, књижевна критика и ликовна критика.Часопис АКТ прати и подржава нове уметничке форме изражавања и стваралаштво младих и недовољно афирмисаних аутора. У часопису су објављени и бројни прилози из преводилачке књижевности аутора из Палестине, Бугарске, Словачке, Пољске, Македоније, Русије, Уругваја, Аргентине, Француске и многих других земаља.

Међународна сарадња 
Часопис АКТ сарађује са појединцима и културним установама у Европи и свету. Часопис је учесник пројекта „Ревија у ревији“, до сада је објављен у оквиру часописа:
 Tekstualia (Пољска)
 Apokalipsa (Словенија)
 Корени (Македонија)

Конкурси часписа АКТ

Конкурс за најкраћу необјављену причу 
Редовно, од 2004. године расписује конкурс за најкраћу необјављену причу, до 13 редова, писаца из целог света.

Награђени аутори 
 2004. Звонка Газивода за причу „Синдром пахуље“
 2005. Обрен Ристић за причу „Ћутање са Бранком или нема песме изван истине“
 2006. Душан Стојковић за причу „Посета“
 2007. Александар Прокопијев за причу „Чаробница“ и Бранислав Вељковић за причу „Спасавање човека“
 2008. Миљурко Вукадиновић за причу „Реквијем за искушеника“
 2009. Бајо Џаковић за причу „Све једно“ и Олга Лалић Кровицка за причу „Моја тета“
 2010. Ненад Глишић за причу „Пандемија епидемије“
 2011. Joell Coodwin (Канада) за причу „Пустош“
 2012. Милош Јанковић за причу „Хлеб од проса“
 2013. Христо Петрески (Македонија) за причу „Стан“
 2014. Балша Рајчевић за причу „Рођен из мађионичарског шешира“
 2015. Срба Игњатовић за причу „Тресак“
 2016. Јасмина Малешевић за причу „Криве љубави“

Средњошколски литерарни конкурс 
Часопис Акт, од 2010. године расписује и ваљевски средњошколски литерарни конкурс.

Референце

Спољашње везе 
 Часопис Tekstualia, 2011 Приступљено 16.12.2016.
 Часопис Apokalipsa, 2015 Приступљено 16.12.2016.

Књижевни часописи
Ваљево
Часописи о уметности
Хаику